Biały smok (The White Dragon) – powieść Anne McCaffrey
 Biały smok (Legend of the White Horse) – amerykańsko-polski film z 1987 w reżyserii Jerzego Domaradzkiego i Janusza Morgensterna,
 Biały smok (The White Dragon) – hongkoński film z 2004 w reżyserii Wilsona Yipa